de situatie dat een optie intrinsieke waarde heeft
 een pokerterm; zie Lijst van pokertermen
 In the Money (film), een film uit 1958 van William Beaudine